Lageweg (Groningen), een gehucht in de gemeente Groningen
Lageweg (Zuid-Holland), een gehucht in de gemeente Krimpenerwaard
Stopplaats Lageweg, een halte in de voormalige tramlijn tussen Hoorn en Bovenkarspel-Grootebroek